New Concord ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Concord (Kentucky)
 New Concord (New York)
 New Concord (Ohio)